Heretic — название нескольких музыкальных альбомов:
 Heretic — альбом группы Naked City 1992 года.
 Heretic — альбом группы Morbid Angel 2003 года.